MCMXC a.D. — перший альбом випущений Enigma у 1990 році.

Список композицій 
 The Voice of Enigma (02:21)
 Principles of Lust (11:43)
 Sadeness
 Find Love
 Sadeness (reprise)
 Callas Went Away (04:27)
 Mea Culpa (05:03)
 The Voice & The Snake (01:39)
 Knocking on Forbidden Doors (04:31)
 Back to the Rivers of Belief (10:32)
 Way to Eternity
 Hallelujah
 The Rivers of Belief

Джерела 
 MCMXC a.D. на Світі Enigma 

Альбоми Enigma
Альбоми нью-ейдж
Концептуальні музичні альбоми
Дебютні альбоми 1990